{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | 17 — 25 октября 1992
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 80 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1991 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1992 — Джимми Уайт 
|-
| Финалист — Кен Доэрти
|-
|}Гран-при 1992''' (, также известен как 1992 Rothmans Grand Prix'' — по названию спонсора Rothmans) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 17 по 25 октября 1992 года в Рединге, Англия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 10:9.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1992 в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Гран-при (снукер)
1992 год в снукере